Algemene Veldtheorie, theorie van alles of unificatietheorie, een theorie die nog niet is gevonden en alle in de natuurkunde voorkomende krachten moet verenigen
 Kwantumveldentheorie, de theoretische basis van de kwantummechanica
 Veldtheorie (geografie), theorie ter verklaring van vooral de sociale samenhang binnen een bepaald gebied